Amsicora – militare e latifondista sardo che nel 215 a.C. capeggio una guerra contro i romani per liberare la Sardegna
Amsicora – scheletro umano preistorico 
Amsicora – nave traghetto
Stadio Amsicora – stadio di Cagliari
Società Ginnastica Amsicora – società sportiva di Cagliari
Società Ginnastica Amsicora – società di hockey su prato maschile
Società Ginnastica Amsicora – società di hockey su prato femminile